Hatari, un groupe de musique islandais représentant l'Islande lors de l'Eurovision 2019 ;
 Hatari, un émulateur pour ordinateurs Atari ST ;
 Hatari !, un film d'aventure américain réalisé par Howard Hawks et sorti en 1962.